Lalla Asmaa, , est une princesse alaouite, membre de la famille royale marocaine. Elle est le troisième enfant du roi Hassan II et de Lalla Latifa, et la sœur du roi Mohammed VI.

Biographie 
Lalla Asmaa épouse dans l'intimité Khalid Bouchentouf le 5 novembre 1986, un homme d'affaires originaire de Casablanca dont le père Belyout Benchentouf fut maire entre 1976-1994. Leurs noces sont officiellement célébrées à Marrakech les 6, 7 et 8 juin 1987.

Lalla Asmaa est la mère de Moulay El Yazid(né le 25 juillet 1988) et de Lalla Nouhaila (née le 29 mai 1992).

Elle œuvre pour le développement et la protection des populations soumises à la précarité ou en situation de handicap ; elle est présidente de la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds.

Notes et références

Articles connexes 
 Famille royale marocaine
 Mohammed VI

Personnalité féminine marocaine
Princesse marocaine
Famille d'Hassan II
Dynastie alaouite
Grand cordon de l'ordre du Trône
Naissance en septembre 1965
Naissance à Rabat
Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique